Protection (englisch für „Schutz“) steht für:

 Protection Cove, Bucht an der Pennell-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Protection Switching, Umschaltung in Kommunikationssystemen auf redundante Ressourcen
 Protection – Mit tödlicher Sicherheit, Alternativtitel des Films Executive Protection – Die Bombe tickt (2001)

Siehe auch:
 Protektion